Соревнования в гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996 года прошли с 27 июля по 4 августа.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Гладкая вода

Мужчины

Женщины

Гребной слалом

Ссылки